Une crèche (du francique *krippia qui désigne la mangeoire) est en premier lieu une mangeoire dans laquelle on dépose la ration des bêtes domestiques dans une étable. Ce terme très ancien est toujours employé en ce sens dans diverses régions agricoles françaises.

Le francique *krippia a donné krippe en allemand, kribbe en néerlandais, krybbe en danois, crib en anglais. Le terme latin de la Vulgate  se retrouve dans la crèche appelée presèpi en occitan, presepe en italien et presépio en portugais par exemple. L'occitan, le catalan et l'espagnol belén désignent la crèche de Bethléem (Belén).

Du fait de son emploi dans les traductions françaises de l'Évangile, le mot a pris d'autres significations, dérivées les unes des autres :
 dans la religion chrétienne, la crèche de Noël est la représentation de la scène de la Nativité, en référence à l'Évangile de Luc "Marie mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge" (Lc 2.7). Le terme « crèche » désigne alors, par métonymie, l'étable elle-même, puis la scène de la Nativité ;
 par extension, « crèche » désigne un lieu d'accueil pour enfants, âgés de deux ou trois mois jusqu'à 3 ou 4 ans dans un cadre spécialement conçu pour les tout-petits ;
 par extension argotique, « crèche » désigne le lieu d'habitation, l'endroit où on vit, mais on utilise principalement le verbe crécher : Où crèches-tu ? signifie Où habites-tu ? ;
 enfin, « crèche » sert à désigner un regroupement de jeunes oiseaux (voire d'autres animaux) qui se trouvent sous la surveillance attentive de quelques adultes.

Musique 
Crëche est un groupe musical français fondé en 1969

Toponymie 
 La Crèche est une commune française située dans les Deux-Sèvres dans la région Poitou-Charentes.
 Crêches-sur-Saône est une commune de Saône-et-Loire.

Notes et références